Kondycjonowanie
 we fryzjerstwie: krótkotrwała poprawa kondycji zewnętrznej warstwy włosów, zabieg wykonywany między jednym myciem a następnym
 poddawanie materiału zabiegom mającym na celu uzyskanie pożądanego stanu, np. w młynarstwie: przygotowanie ziarna do przemiału poprzez nawilżanie i obróbkę termiczną (zobacz: Kondycjometr)
 oznaczanie wilgotności, np. we włókiennictwie: określanie stopnia wilgotności surowców i wyrobów włókienniczych w celu obliczenia ich handlowego ciężaru (ciężar kondycjonowany)

Fryzjerstwo